Башидан () — неолитическое поселение в провинции Хунань, Китай. Возникло в долине реки Янцзы на поздней стадии развития  культуры Пэнтоушань. Одно из первых поселений в Китае, которое обнесено стеной и рвом. В центре поселения обнаружена высокая платформа в виде звезды, вероятно, имевшая ритуальное назначение. Население культивировало рис, чилим и  орехоносный лотос. Размеры рисового зерна близки к современным. В поселении обнаружено несколько сортов риса.

Ссылки 
 Stark, Miriam T. (ed), Archaeology of Asia, ISBN 1-4051-0213-6

Китайский неолит
Археологические объекты в Китае
Древний Китай
Археология в Хунане